Closer – album muzyczny zespołu Joy Division
 Closer – album muzyczny zespołu Milk Inc.
 Closer – album muzyczny Miki Urbaniak
 Closer – minialbum zespołu Oh My Girl
 Closer – film z 2004
 Closer – singel Nine Inch Nails
 Closer – singel Lacuna Coil
 Closer – singel Ne-Yo
 Closer – singel Tegan and Sara
 Closer – singel The Chainsmokers i Halsey